Николай Кириллович Соколов (1835—1874) — правовед, профессор Московского университета и Московской духовной академии.

Биография 
Происходил из духовного звания — родился  года в семье священника. Учился в Костромском духовном училище, Костромской духовной семинарии (1848—1854) и Московской духовной академии, по окончании которой в 1858 году был оставлен бакалавром по кафедре русского церковного права. В 1861—1863 годах был за границей, где познакомился с западной религиозной жизнью. По возвращении в Россию был зачислен на кафедру новой церковной истории Московской духовной академии, где читал, в частности, лекции по реформации и одновременно преподавал немецкий и английский языки; был удостоен звания экстраординарного профессора.

В конце 1866 года он занял в качестве экстраординарного профессора новообразованную кафедру церковного права на юридическом факультете Московского университета; с 1871 года ординарный профессор церковного права. Несколько лет был также членом университетского суда и редактором «Университетских известий» (1869—1872). С 1870 года был сотрудником «Православного обозрения».

Был женат на дочери протоиерея И. М. Богословского-Платонова, Ольге (1849-1915). Дочь Лидия была замужем за профессором Московской духовной академии Н. А. Заозерским.

Скончался  года от ангины

Труды 
Литературная деятельность Н. К. Соколова была обширна и началась в 1859 году статьями:
 «Учреждение патриаршества в России» и «О мирской власти епископов римских» («Прибавления к Творениям св. Отец»).

За ними последовали:
 «О духовенстве в древней России» (1860)
 «Извлечения из писем о церкви англиканской» (1865)
 «О протестантском богословии и его современном направлении в Англии» (1863)
 «О судьбе науки церковного права» (1868)
 «Средневековые учения об отношении церкви к государству» (1869)
 «О влиянии церкви на историческое развитие права» (1870) и др.

Особенное впечатление произвели статьи Соколова по вопросу о духовно-судебной реформе, в которых были указаны многие причины недостатков духовных судов и приведены способы их устранения:
 «О началах и формах духовного суда» («Православное Обозрение». — 1870, № 5 и 6),
 «Духовной суд в древней церкви в первые три века христианства и в период вселенских соборов» («Православное Обозрение». — 1870, № 9—12; 1871, № 1—2),
 «Основные начала судебной реформы в применении к ведомству духовного суда» («Православное Обозрение». — 1871, № 3 и 5).

В то же время Соколов написал:
 «Состав епископского управления в древней церкви» («Православное Обозрение». — 1870, № 10),
 «О соборном управлении в христианской церкви» («Православное Обозрение». — 1871, № 5).

В первой он вооружался против вторжения государственного чиновнического элемента в церковную жизнь, а во второй — против тех подделок под древние формы свободной церковной жизни, которые могут служить прикрытием начал и тенденций, чуждых свободному духу древней христианской церкви. Статьи о церковном суде вызвали, с одной стороны, сочувствие к нему известной части общества и Синода, который даже руководился ими, и с другой — страстную полемику. В ответ на неё были напечатаны:
 «По поводу статьи „О соборном управлении в христианской церкви“» (1871)
 «О разделении суда и администрации в епархиальном ведомстве» («Православное Обозрение». — 1871, № 10—11).

Однако, полемика продолжалась, и Соколов не пожелал более высказываться печатно по этому вопросу. Дальнейшие его статьи носили исторический характер:
 «Взгляд на церковную реформацию в Англии» («Православное Обозрение». — 1872, № 2)
 «Судьбы папской системы церковного управления» («Православное Обозрение». — 1872, № 11).

После смерти Н. К. Соколова были напечатаны его записки: «Из лекций по церковному праву. Вып. I. Введение в церковное право. Вып. II. Система канонического права» (М., 1875).

Источник

Ссылки 
 

Выпускники Костромского духовного училища
Выпускники Костромской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Профессора Московской духовной академии
Профессора Императорского Московского университета